Дже́нна Ма́ртин (, урожд. Дже́нна Ха́аг, ; ) — американская кёрлингистка.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 Американский олимпийский отбор по кёрлингу: серебро (2017).
 : золото (2008, 2015), серебро (2010), бронза (2009, 2013, 2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Team Cory Christensen - Grand Slam of Curling (веб-архив)
 Профиль на сайте Curling World Cup

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США

Выпускники Висконсинского университета в Милуоки